IR-10 bezeichnet:

 Chuzestan, ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig bis zum 24. November 2020)
 Isfahan (Provinz), ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig seit dem 24. November 2020)

IR10